

Sigle 
 Fear, uncertainty and doubt ("paura, incertezza e dubbio") – strategia di marketing basata sul disseminare informazioni negative, vaghe o inaccurate relative al prodotto di un concorrente.

Codici 
 fud – codice ISO 639-3 della lingua futuniana orientale